Lincoln School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lincoln School (Alabama), ID-Nr. 82001608
 Lincoln School (Morgan County, Colorado), ID-Nr. 10000216
 Lincoln School (Otero County, Colorado), ID-Nr. 78000874
 Lincoln School (Weld  County, Colorado), ID-Nr. 81000188
 Lincoln School (Idaho), ID-Nr. 90001218
 Lincoln School (Illinois), ID-Nr. 85001910
 Lincoln School (Dubuque County, Iowa), ID-Nr. 75000687
 Lincoln School (Mahaska County, Iowa), ID-Nr. 91001766
 Lincoln School (Scott County, Iowa), ID-Nr. 02001239
 Lincoln School (Kalifornien), ID-Nr. 01001244
 Lincoln School (Atchison County, Kansas), ID-Nr. 06000469
 Lincoln School (Harvey County, Kansas), ID-Nr. 03001395
 Lincoln School (Kentucky), ID-Nr. 88000895
 Lincoln School (Maine), ID-Nr. 13000189 
 Lincoln School (Michigan), ID-Nr. 83003726
 Lincoln School (Audrain County, Missouri), ID-Nr. 96000060
 Lincoln School (Greene County, Missouri), ID-Nr. 00000508
 Lincoln School (Lewis County, Missouri), ID-Nr. 83001029
 Lincoln School (Montana), ID-Nr. 97000500
 Lincoln School (South Dakota), ID-Nr. 01000098
 Lincoln School (Tennessee), ID-Nr. 93000648
 Lincoln School (Dane County, Wisconsin), ID-Nr. 80000123
 Lincoln School (Racine County, Wisconsin), ID-Nr. 94000999
 Lincoln School (Shawano County, Wisconsin), ID-Nr. 13000865
 Lincoln School (Wyoming), ID-Nr. 03001252

Siehe auch:
 Lincoln Elementary School
 Lincoln High School
 Lincoln Park School